Spoorlijn Somain - Waziers, een voormalige Franse spoorlijn die Somain verbond met Douai via een noordelijke route
 Spoorlijn Somain - Sin-le-Noble, een voormalige Franse spoorlijn die Somain verbond met Douai via een zuidelijke route